Dughet est un patronyme d'origine française.

Patronyme 

 Gaspard Dughet (1613-1675), peintre paysagiste italien d'origine française ;
 Jean Dughet (1614-1679), graveur italien d'origine française.

Homonymie
Homonymie de patronyme